До 1992 года — кафедра истории СССР периода феодализма МГУ.
 Кафедра истории феодализма исторического факультета ЛГУ.